Wyniki turnieju hokeja na trawie rozegranego podczas letnich Igrzysk Olimpijskich w 1952 roku.

Na igrzyskach odbył się tylko turniej mężczyzn.

Medaliści

Wyniki

Uczestnicy
Każdy kraj mógł wystawić drużynę liczącą maksymalnie 18 zawodników. 
W sumie zostało zgłoszonych 134 zawodników reprezentujących 12 narodów.
  Austria 
  Belgia 
  Finlandia 
  Francja 
  Niemcy 
  Wielka Brytania 
  Indie 
  Włochy 
  Holandia 
  Pakistan 
  Polska 
  Szwajcaria 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1952
1952